Страусообра́зные () — отряд бескилевых птиц. Современные страусообразные населяют Африку (ещё в недавнюю эпоху — в плейстоцене — были распространены от украинских степей до Китая).

Общая характеристика 
Страусообразные характеризуются рядом черт, обусловленных отсутствием способностей летать. У страусообразных недоразвиты крылья, но развиты ноги, на которых имеется лишь два пальца (единственный случай среди современных птиц), направленных вперёд. Самцы бывают высотой 2,7 м и массой от 50 до 90 кг. Все страусообразные хорошо бегают, развивая скорость до 70 км/ч. Всеядны, с уклоном в растительную пищу.

Скелет не пневматизирован, киль отсутствует, перья имеют простое строение: их бородки не сцепляются друг с другом и не образуют перьевых пластинок.

У страусообразных насиживанием яиц и воспитанием выводковых птенцов занимаются самцы. Эти птицы — кочующие, один самец водит с собой несколько самок. Гнездо  устраивает самец; в него откладывают яйца все самки группы — каждая по 7—9 яиц. В результате в гнезде оказывается 15—20 яиц (Северная Африка) или даже 50—60 яиц (Восточная Африка) массой 1,5—2 кг каждое. Насиживают кладку по очереди: днем — самки, ночью — самец; инкубация длится 42 дня. Тип размножения — выводковый: страусята вылупляются зрячие, покрытые пухом и способные к самостоятельному передвижению.

Обитают страусообразные в пустынях, степях, саваннах. Во внегнездовое время иногда объединяются в стада, насчитывающие несколько десятков птиц. Иногда страусообразных разводят в полуодомашненном состоянии.  

Современные представители: Африканский страус.

Классификация 

 † Palaeotididae 
 †Palaeotis
 Galligeranoides

 † Geranoididae 
 Безымянная клада
 †Eogruidae
 †Eogrus 
 †Sonogrus 
 Безымянная клада
 †Proergilornis 
 Безымянная клада
 †Ergilornithidae 
 Struthionidae

Внешняя классификация

Примечания

Литература

Ссылки 
 Филогения отряда Struthioniformes на сайте Джона Бойда 

 
Отряды птиц